Vârtopu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vârtopu (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Vârtopu (Olt), Dorf im Kreis Olt